Замбия принимала участие в Летних Олимпийских играх 1988 года в Сеуле (Республика Корея) в шестой раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали.

Ссылки 
 База МОК 
 Официальные олимпийские отчёты 
 www.sports-reference.com

1988
Страны на летних Олимпийских играх 1988 года